Heffron est un patronyme porté notamment par :

 Brian Heffron (1973-), catcheur américain ;
 Richard T. Heffron (1930-2007), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Robert Heffron (1890-1978), parlementaires de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et premier ministre de Nouvelle-Galles ;
 Thomas N. Heffron (1872-1951), réalisateur américain ;
 Edward Heffron (1923-2013), militaire américain.